Warthog è il nome inglese del Phacochoerus africanus (facocèro).

Può anche riferirsi a:

 "Warthog" – soprannome dell'aereo da attacco al suolo Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II
 "Warthog" – soprannome del veicolo militare inglese Bronco All Terrain Tracked Carrier
 "Warthog" – un veicolo dell'universo Halo
 "Warty Warthog" – il nome in codice (versione 4.10) di Ubuntu
 "Wart Hog" – un brano del gruppo punk rock Ramones, presente nell'album Too Tough to Die
 "Warthog Games" – Uno studio per videogiochi inglese